SMI har flera betydelser: 

 SmittskyddsInstitutet var en statlig myndighet som bevakar det epidemiologiska läget för sjukdomar som rör människor och främja åtgärder som motverkar dessa
 Stockholms Musikpedagogiska Institut utbildar musiklärare
 Swiss Market Index, ett aktieindex i Schweiz